Schönauer ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Schönauer (* 1975), deutscher Kameramann
 Detlev Schönauer (* 1953), deutscher Kabarettist
 Friedrich Schönauer (1904–1950), deutscher Politiker
 Hans Schönauer († 1727), Baumeister des Barock
 Hans Schönauer (Jurist) (1927–2013), deutscher Jurist
 Helmuth Schönauer (* 1953), Schriftsteller und Bibliothekar an der Universität Innsbruck
 Hermann Schoenauer (* 1950), Rektor und Vorstandsvorsitzender der Diakonie Neuendettelsau
 Inken Schönauer (* 1973), deutsche Journalistin
 Jutta Pallos-Schönauer (1925–2020), deutsch-rumänische Malerin und Grafikerin
 Magdalena Schönauer (1778–1828), österreichische Brandstifterin
 Marianne Schönauer (1920–1997), österreichische Schauspielerin
 Salome Burckhardt-Schönauer (1640–1691), Schweizer Ehefrau des Oberstzunftmeister Christoph Burckhardt
 Thomas Schönauer (* 1953), deutscher Bildhauer und Künstler